Universiade de 2003 peut faire référence à :

 Universiade d'été de 2003
 Universiade d'hiver de 2003